Withuis (gehucht) - Nederlands gehucht nabij de plaats Eijsden
 Berry Withuis -  Nederlands schaker en journalist
 Jolande Withuis - Nederlands sociologe en schrijfster
 Wit Huis (Loppem) - landhuis in de Belgische plaats Loppem